Ви́ктор Степа́нов:
 Степанов, Виктор Александрович (род. 1934) — советский писатель.
 Степанов, Виктор Алексеевич (1928—1978) — советский учёный, ректор Николаевского кораблестроительного института имени адмирала С. О. Макарова (1969—1975).
 Степанов, Виктор Григорьевич (1914—1970) — советский боксёр, тренер, арбитр.
 
 Степанов, Виктор Николаевич (род. 1947) — российский политик, руководитель Республики Карелия (1989—1998).
 Степанов, Виктор Петрович (род. 1941) — советский и российский физико-химик.
 Степанов, Виктор Фёдорович (1947—2005) — советский, российский и украинский актёр.
 Степанов, Виктор (род. 1958) — советский хоккеист.